СП-2 — аббревиатура.
 СП-2 («Северный полюс-2») — советская научно-исследовательская дрейфующая станция для арктических исследований.
 СП-2 — советский специальный боеприпас замкнутого типа для ведения огня из бесшумного оружия.
 Северный поток — 2 — магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море